José Gabriel Álvarez López (n. 1963), cestista spagnolo
 José Miguel Álvarez Pozo (1949-2016), cestista cubano